Paradinas de San Juan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paradinas de San Juan (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Paradinas de San Juan (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar